Osoby
 Alia Atkinson (ur. 1988) − jamajska pływaczka
 Amy Atkinson (ur. 1989) – guamska lekkoatletka
 Ashlie Atkinson (ur. 1977) − amerykańska aktorka filmowa
 Chris Atkinson (ur. 1979) – australijski kierowca rajdowy
 Courtney Atkinson (ur. 1979) – australijski triathlonista
 Dalian Atkinson (ur. 1968) – angielski piłkarz
 Harry Atkinson (1831–1892) – nowozelandzki polityk
 James Atkinson (1929–2010) – amerykański bobsleista
 Janice Atkinson (ur. 1962) – brytyjska polityk
 Jayne Atkinson (ur. 1959) – brytyjska aktorka
 Jeff Atkinson (ur. 1963) – amerykański lekkoatleta
 John Atkinson Grimshaw (1836–1893) – angielski malarz wiktoriański
 John Atkinson Hobson (1858–1940) – wpływowy angielski dziennikarz
 John William Atkinson (1923–2003) – amerykański psycholog
 Juliette Atkinson (1873–1944) – amerykańska tenisistka
 Kate Atkinson (ur. 1951) – brytyjska pisarka
 Kathleen Atkinson (1875–1957) – amerykańska tenisistka
 Kenny Atkinson (ur. 1967) – amerykański koszykarz i trener
 Mark Atkinson (ur. 1970) – nowozelandzki piłkarz
 Martin Atkinson (ur. 1971) − angielski sędzia piłkarski
 Michael Atkinson (ur. 1958) − australijski polityk
 Paul Atkinson (1946–2004) − brytyjski gitarzysta rockowy
 Rick Atkinson (ur. 1952) – amerykański dziennikarz
 Robert d’Escourt Atkinson (1898–1982) – brytyjski astronom i fizyk
 Ron Atkinson (ur. 1939) – angielski piłkarz i trener piłkarski
 Rowan Atkinson (ur. 1955) – brytyjski  komik i scenarzysta
 Sidney Atkinson (1901–1977) – południowoafrykański lekkoatleta
 Miejscowości w USA
 Atkinson – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Atkinson – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Atkinson – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Atkinson – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Atkinson – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender
 Gminy w USA
 Atkinson (ang. Atkinson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Atkinson (ang. Atkinson Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Atkinson (ang. Atkinson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
 Atkinson (ang. Atkinson Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Atkinson (ang. Atkinson Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Hrabstwa w USA
 hrabstwo Atkinson (ang. Atkinson County) – w stanie Georgia
 Inne
 Atkinson – brytyjski producent pojazdów ciężarowych
 Seddon Atkinson – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej
 (1827) Atkinson – planetoida z grupy pasa głównego planetoid